Katona József (1791–1830) drámaíró
Katona József (1865–1920) tisztiorvos
Katona József (1869–1945) gyógyszerész, borász, Katona Zsigmond fia
Katona József (1906(7)–1982(?)) építészmérnök (Lakó- és Kommunális Épületeket Tervező Vállalat), az Építésügyi Minisztérium osztályvezetője, a Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet főmérnöke majd műszaki igazgatóhelyettese
Katona József (1922–2013) borász, az egykori Országos Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet főigazgatója, címzetes főiskolai tanár, tudományos tanácsadó, kertészmérnök
Katona József (1926–2003) labdarúgó-játékvezető
Katona József (1941–2016) úszó, vízilabdázó, edző

Jegyzetek